Aubé ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nicolas Aubé (1802–1869), französischer Entomologe
 Georges Aubé (1884–1971), französischer General
 Nicolas Aubé-Kubel (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler